C29 può riferirsi a:

Astronomia 
 C29, designazione del catalogo Caldwell di NGC 5005, una galassia visibile nella costellazione dei Cani da Caccia

Codici 
 C29, codice ECO di alcune varianti della partita viennese, un'apertura degli scacchi

Altro 
 HMS C29, sommergibile della classe C della Royal Navy
 Sauber C29, vettura di Formula 1